Ахмед Али:

 Ахмед Али, Сардар Асеф (1940—2022) — пакистанский государственный деятель.
 Ахмед Али аль-Миграни — суданский государственный деятель, с 1986 по 1989 год занимал должность президента Судана.